Csehország
 Tupadly, település a Kutná Hora-i járásban
 Tupadly, település a Mělníki járásban
 Tupadly, Klatovy településrésze a Klatovyi járásban
 Nové Tupadly, Želízy településrésze a Mělníki járásban
 Lengyelország
 Tupadły, település a Pomerániai vajdaságban